Palazzo Venezia, jelentős középület Nápolyban
Palazzo Venezia, jelentős középület Rómában